Desa Carat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Carat (administrativ by i Indonesien, lat -7,86, long 111,42), Jawa Timur, 
 Desa Carat (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 112,68), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar